Chitarrista e vocalist del gruppo punk Boston Celtic Dropkick Murphys, Lynch si è unito alla band nel 2000 per registrare l'album Sing Loud, Sing Proud . In precedenza è stato membro de The Ducky Boys, The Pinkerton Thugs e dei Gimme Danger, insieme a Marc Orrell, Tim Brennan e Ben Karnavas.

Quando Marc Orrell lasciò i Dropkick Murphys nel 2008, a Lynch fu chiesto di passare alla chitarra solista, ma rifiutò poiché gli piaceva la sua posizione nella band dove suonava solo uno strumento. Tim Brennan prenderà il posto della chitarra solista, mentre Jeff DaRosa suonerà il banjo e il mandolino .

Lynch utilizza una Gibson Les Paul Standard nera dei primi anni '80 e una Les Paul Custom nera del 1981 sia per esibizioni dal vivo che per le registrazioni in studio.

Usa anche una Gibson ES-175 bianca del 1986 o 87 utilizzata in brani come "Broken Hymns" e "Cruel", entrambe su Going Out in Style . Lynch utilizza due Orange Rocker 30 (da non confondere con i più noti amplificatori Rockerverb di Orange) da trenta watt collegati a cabinet Marshall 4x12. Mentre i Rocker 30 sono gli amplificatori preferiti di Lynch, utilizzava anche i Marshall JCM800, a firma Marshall Slash e gli amplificatori Silverface Fender Bandmaster sul palco e anche in studio.

Note

Altri progetti

Collegamenti esterni 
 

Cantanti statunitensi del XXI secolo